Solenoid bezeichnet:

 Solenoid (Zylinderspule)
 Solenoidbremse
 Solenoid (Mathematik)
 Solenoidstruktur der DNA